Сергей Анатольевич Овчинников (, Комсомольск-на-Амуре — , Пореч) — российский волейбольный тренер, главный тренер женской сборной России (2011—2012). Мастер спорта.

Биография 
После окончания свердловской спортивной школы-интерната Сергей Овчинников играл в различных волейбольных клубах России: ЦСКА-2, СКА (Хабаровск), «Нефтяник» (Ярославль), «Октан» (Новокуйбышевск), «Нефтяник Башкирии» (Уфа).

Тренерская карьера Сергея Овчинникова началась в 1998 году, когда, по приглашению своего бывшего одноклубника Сергея Шляпникова, он вошёл в тренерский штаб ярославского «Нефтяника». Как помощник главного тренера он отвечал за поиск молодых игроков для команды. В 2001 году Овчинников перешёл в штаб уфимского «Нефтяника Башкортостана».

В феврале 2004 года Сергея Овчинникова пригласили в клуб «Автодор-Метар» в Челябинске. Здесь он впервые начал тренировать женскую команду (до этого он работал в мужском волейболе), а также впервые получил должность главного тренера команды. К тому времени челябинская команда имела минимальные шансы на сохранение прописки в Суперлиге, но тем не менее в итоговой таблице чемпионата страны «Автодор-Метар» оказался на расстоянии одного очка от спасительного 10-го места. В сезоне 2005/2006 Овчинников сумел вернуть челябинской команде место в Суперлиге.

В 2006 году Овчинников получил приглашение войти в тренерский штаб лучшего на тот момент волейбольного клуба России, московского «Динамо», завоевавшего в том году титул чемпиона России. Ради работы в таком клубе Овчинников согласился на должность помощника главного тренера и работал в команде под руководством Дмитрия Фомина, а затем сменившего его Леонида Зайко.

Однако вскоре Овчинникову предстояло вновь стать наставником команды. В сезоне 2007—2008 он возглавил фарм-клуб московского «Динамо», команду «Динамо-РГСУ». Под его началом дублёры показали лучший результат в своей истории и стали бронзовыми призёрами чемпионата России среди команд высшей лиги «А».

Сезон 2008—2009, в котором Овчинников работал главным тренером новоуренгойского «Факела», сложился для него менее удачно. Команда, только что вернувшаяся в Суперлигу, не смогла удержаться в элитном дивизионе, после того как уже на старте чемпионата травмы выбили из строя ведущих игроков «Факела».

Тем не менее Сергей Овчинников получил приглашение возглавить одну из сильнейших команд России — «Омичку». Перед началом работы с омским коллективом Овчинников получил хорошую практику в российской сборной, в роли помощника главного тренера Владимира Кузюткина. С «Омичкой» Овчинников выиграл бронзовые медали Кубка России-2009. А вот в чемпионате России омские волейболистки в четвертьфинале плей-офф уступили краснодарскому «Динамо», который в итоге завоевал «бронзу» на этом турнире.

Главным тренером краснодарской команды был Юрий Маричев, которому, волею обстоятельств, пришлось тогда руководить сразу двумя командами — и мужской, и женской. После окончания сезона Маричев вернулся к мужской команде, а вакансию в женской руководство клуба решило отдать Овчинникову, что оказалось абсолютно верным решением. Сезон 2010—2011 стал триумфальным для краснодарского «Динамо». Под руководством Сергея Овчинникова краснодарские волейболистки выиграли медали во всех турнирах, в которых участвовали: «серебро» в Кубке России, «серебро» в Кубке ЕКВ и «бронзу» в чемпионате России.

11 февраля 2012 года был назначен главным тренером московского «Динамо», которое под его руководством стало серебряным призёром чемпионата России.

В 2011 году Сергей Овчинников также возглавлял студенческую сборную России, ставшую бронзовым призёром Всемирной летней Универсиады в Китае.

21 октября 2011 года Сергей Овчинников был назначен исполняющим обязанности главного тренера женской сборной России. Под его руководством сборная выиграла европейский предквалификационный олимпийский раунд в ноябре 2011 года и вышла в финальный этап европейской олимпийской квалификации. 14 декабря этого же года Овчинников был официально утверждён в должности главного тренера женской сборной России по волейболу. В мае 2012 года российская сборная, под руководством Овчинникова, заняла в Японии 1-е место на мировом квалификационном турнире, давшее ей путёвку на Олимпийские игры в Лондоне.

29 августа 2012 года на 44-м году жизни был обнаружен повешенным в номере гостиницы «Диамант» в хорватском городе Пореч, где московская волейбольная команда «Динамо» проходила тренировочные сборы. Хорватская полиция, обследовав место гибели тренера, не обнаружила следов насилия, и пришла к выводу, что умерший покончил с собой.

Причины самоубийства Овчинникова остались неизвестны, но, как сообщил главный тренер мужской сборной России по волейболу Владимир Алекно, неудача на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, где женская сборная России в упорнейшей борьбе уступила 7 августа в четвертьфинале сборной Бразилии на тай-брейке пятого сета со счётом 19-21, упустив шесть матчболов (бразильянки реализовали свой первый же матчбол), стала причиной тяжёлых переживаний Овчинникова. После Олимпиады, 15 августа 2012 года, истёк срок контракта Овчинникова со сборной.

6 сентября 2012 года Сергей Овчинников был похоронен на Леонтьевском кладбище Ярославля. Почётный президент Всероссийской федерации волейбола Валентин Жуков сообщил, что в память о тренере планируется организовать турнир детских команд.

Тренерские достижения

С клубами 
«Омичка» (Омск)
 Бронзовый призёр Кубка России 2009.

«Динамо» (Краснодар)
 Бронзовый призёр чемпионата России 2010/2011.
 Серебряный призёр Кубка России 2010.
 Бронзовый призёр Кубка России 2011.
 Серебряный призёр Кубка ЕКВ 2010/2011.

«Динамо» (Москва)
 Серебряный призёр чемпионата России 2011/2012.

Со сборными 
 Бронзовый призёр Всемирной летней Универсиады 2011.

Примечания 

Волейболисты России
Волейбольные тренеры России
Игроки ВК «Ярославич»
Игроки ВК «Урал»
Тренеры ВК «Ярославич»
Тренеры ВК «Урал»
Тренеры женской сборной России по волейболу
Повесившиеся
Похороненные на Леонтьевском кладбище Ярославля